1.B hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1995./96. Sastojala se od dvije skupine - Jug i Sjever.

Ljestvice

Jug

Sjever

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 96-97
 Gruičić Jasmina: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.

Poveznice 
 1.A HRL 1995./96.
 2. HRL 1995./96.
 Hrvatski kup 1995./96.

1995-96
m-1B